Critchfield steht für:

 Critchfield (Indiana), ein Ort im Johnson County (Indiana) im US-Bundesstaat Indiana

Critchfield ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Critchfield (1910–1994), US-amerikanischer Physiker
 James H. Critchfield (1917–2003), US-amerikanischer CIA-Beamter
 Lyman R. Critchfield (1831–1917), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Demokratische Partei)
 Richard Critchfield (1931–1994), US-amerikanischer Schriftsteller
 Russ Critchfield (* 1946), US-amerikanischer Basketballspieler